FA Premier League 2006/2007 spelades 19 augusti 2006–13 maj 2007 och var den femtonde upplagan av FA Premier League. Serien vanns av Manchester United. Sheffield United, Charlton Athletic och Watford flyttades ner och får spela kommande säsong i The Championship.

Arenor

Tränare 

Dessa tränare har fått lämna sina klubbar:
 14 november 2006: Iain Dowie, Charlton.
 11 december 2006: Alan Pardew, West Ham.

Månadens tränare 
 Augusti: Alex Ferguson, Manchester United
 September: Steve Coppell, Reading
 Oktober: Alex Ferguson, Manchester United
 November: Steve Coppell, Reading
 December: Sam Allardyce, Bolton
 Januari: Rafael Benítez, Liverpool
 Februari: Alex Ferguson, Manchester United
 Mars: José Mourinho, Chelsea
 April: Martin O'Neill, Aston Villa

Sluttabell

Bästa målskyttar

Månadens spelare 
 Augusti: Ryan Giggs, Manchester United
 September: Andy Johnson, Everton
 Oktober: Paul Scholes, Manchester United
 November: Cristiano Ronaldo, Manchester United
 December: Cristiano Ronaldo, Manchester United
 Januari: Francesc Fabregas, Arsenal
 Februari: Ryan Giggs, Manchester United
 Mars: Petr Čech, Chelsea
 April: Robbie Keane, Dimitar Berbatov, Tottenham Hotspur

Resultat 

2006 i Storbritannien
2007 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 2006/2007
2006/2007